

1-й піхотний полк (Португалія)

1-й танковий полк
 1-й мотострілецький полк

1-й гвардійський танковий полк